Дане́лія — грузинське прізвище.

 Данелія Галина Іванівна — режисер-постановник, дружина Георгія Данелії
 Данелія Георгій Миколайович (, народився 25 серпня 1930, Тбілісі) — радянський кінорежисер і сценарист, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1965). Народний артист СРСР (1989).
 Данелія Дато — радянський актор.
 Данелія Микола Георгійович (1959–1985) — режисер, поет, художник, син Георгія Данелії.

Грузинські прізвища